Hrvatska:
 Jurići (Poreč), gradsko naselje Poreča
 Jurići (Žminj), naselje u općini Žminj